

Patronymes 
Mikhalkov (masculin ; ) ou Mikhalkova (féminin ; ), parfois francisé en Mikhalkoff (transcription désuète), est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Andreï Mikhalkov (1937-), nom de naissance d'Andreï Kontchalovski, scénariste, réalisateur, producteur, acteur et compositeur soviétique, puis russe
 Anna Mikhalkova (1974-), actrice russe
 Artiom Mikhalkov (1975-), acteur russe
 Nadejda Mikhalkova (1986-), actrice russe
 Nikita Mikhalkov (1945-), acteur, réalisateur et producteur de cinéma soviétique, puis russe
 Sergueï Mikhalkov (1913-2009), écrivain et poète soviétique, puis russe

Patronyme russe